Buteo trizonotus — вид африканских хищных птиц из семейства ястребиных. Некоторые специалисты считают его подвидом Buteo oreophilus. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики ЮАР, Лесото и Свазиленда. Лесные птицы.

Описание 
Длина тела 41-48 см. Размах крыльев 102—117 см. Вес одной взвешенной особи составил около 700 г. Верхние части тела коричневые, а нижние белесые с коричневыми отметинами.

Биология 
Рацион плохо изучен. Питаются млекопитающими, птицами, змеями, насекомыми. В диете также замечены скорпион и хамелеоны. В кладке обычно два яйца.

Примечания

Ссылки 
 del Hoyo, J., N. Collar, P. F. D. Boesman, J. S. Marks, and C. J. Sharpe (2020). Forest Buzzard (Buteo trizonatus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.moubuz3.01
 Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. 2011. The Clements checklist of birds of the world: Version 6.6. Downloaded from https://web.archive.org/web/20100821172048/http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/downloadable-clements-checklist

Настоящие канюки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1957 году